Elz (Hessen), gemeente in Hessen
Elz (Neckar), rivier in Baden-Württemberg
Elz (Rijn), rivier in Baden-Württemberg
Eltz, plaats in Luxemburg (Luxemburgs : Elz)